Ubatense – abitanti di Ubatã
Ubatense – abitanti di Ubaté